Бёккель () — немецкая фамилия.

  (1816-1883) — немецкий филолог, учитель, редактор и политик
 Бёккель, Отто (1859—1923) — немецкий политик.
 Бёккель, Элизабет — немецкая фигуристка.

См. также 
 Бекель